Oscar Cárdenas puede referirse a las siguientes personas:

 Oscar Gustavo Cárdenas Monroy, político mexicano;
 Oscar Cárdenas (yudoca), yudoca cubano.
 Óscar Cárdenas G. R. (Añelo), https://www.lmneuquen.com/ofrece-hacer-curriculums-gratis-y-es-furor-las-redes-n768366 .